

Anno 
 1813 – (MDCCCXIII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1813 a.C.

Matematica 
 1813 – numero naturale

Astronomia 
 1813 Imhotep – asteroide della fascia principale del sistema solare